Серенку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Шато-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08413.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к северо-востоку от Парижа, в 75 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 241 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 139 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 104 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 60,2 %). Из 104 активных работали 86 человек (52 мужчины и 34 женщины), безработных было 18 (7 мужчин и 11 женщин). Среди 35 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны